Захаржевский — фамилия. Известные носители:

 Захаржевский, Григорий Андреевич (1792—1845) — русский генерал, комендант Санкт-Петербурга.
 Захаржевский, Михаил Гордеевич (1889—1945) — советский разведчик, агент НКВД, один из участников борьбы против украинских националистов ОУН-УПА.
 Захаржевский, Олег Николаевич (1914—1974) — организатор советской алюминиевой промышленности, лауреат Ленинской премии.
 Захаржевский, Яков Васильевич (1780—1865) — генерал от артиллерии, участник Наполеоновских войн.

См. также 
 Донцы-Захаржевские